Waterdrager (aquaduct) - aquaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel
 Waterdrager (drinkwater) - beroep dat wordt uitgeoefend daar waar nog geen waterleiding is, om de mensen hun water te brengen
 Waterdragers (Henk Tieman) - kunstwerk in Delft
 Waterdrager - een van de namen van Jezus van Nazareth
 Waterdrager (wielersport) - wielrenner die de rol heeft om de rest van zijn teamgenoten van water te voorzien
 Waterdrager (lied) - single van Boudewijn de Groot
 De Waterdrager - fontein in Hoorn